Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rakousko-brazilský pár Alexander Peya a Bruno Soares, který na turnaji nestartoval.

Deblový titul vyhrála nenasazená americko-jihoafrická dvojice Eric Butorac a Raven Klaasen, když ve finále zdolala uruguaysko-argentinský pár Pablo Cuevas a Horacio Zeballos ve dvou setech 6–2, 6–4.

Eric Butorac si připsal premiérový deblový triumf sezóny a celkově čtrnáctý kariérní. Pro Ravena Klaasena výhra znamenala třetí turnajové vítězství na okruhu ATP Tour ve čtyřhře i v probíhajícím roce.

Nasazení párů 
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (1. kolo)
  Julien Benneteau /  Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)
  Santiago González /  Scott Lipsky (1. kolo)
  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

Proton Malaysian Open
ATP World Tour 2013